El término «Demolition» puede referirse a:

 Demolition (1978), película australiana;
 Demolition (2015), película de Jean-Marc Vallée;
 Demolition (2005), serie de TV de Reino Unido;
 «Demolition» (1982), episodio (T01E01) de The Young Ones;
 Demolition Records, una compañía discográfica;
 Demolition (1980), álbum de Girlschool;
 Demolition (1996), álbum de Dungeon;
 Demolition (2001), álbum de Judas Priest;
 Demolition (2002), álbum de Ryan Adams;
 Demolition World Tour (2001), gira de Judas Priest;
 Demolition (f.1987), equipo de lucha libre.